Dzwonowscy herbu Nałęcz – polski ród szlachecki
 Dzwonowscy herbu Prawdzic – polski ród szlachecki